Provod je příjmení více osob:

 Lukáš Provod (* 1996) – český fotbalista
 Miroslav Provod (* 1956) – český podnikatel